Metallocromia – strumento storico ideato da Leopoldo Nobili
 Metallocromia – colorazione superficiale di un metallo